

Botanica
Comunemente con abete si intende:
 Abete bianco – albero sempreverde
 Abete rosso (peccio comune) – albero sempreverde

Il nome si applica anche ad altri alberi dei generi Abies, Pseudotsuga e Picea.

 Abies – (i veri abeti):
 Abies alba – abete bianco
 Abies nebrodensis – abete dei Nebrodi (per alcuni sottospecie di A. alba)
 Abies pinsapo – abete di Spagna
 Abies marocana – abete del Marocco
 Abies numidica – abete numidico
 Abies cephalonica – abete di Cefalonia
 Abies × borisii-regis – abete bulgaro (ibrido naturale tra A. alba e A cephalonica)
 Abies cilicica – abete della Cilicia
 Abies nordmanniana – abete di Nordmann, abete del Caucaso
 Abies nordmanniana regi-trojani – abete turco
 Abies nordmanniana bornmuelleriana (per alcuni sinonimo della precedente sottospecie);
 Abies procera – abete nobile
 Abies concolor – abete del Colorado
 Abies grandis – abete bianco americano

 Pseudotsuga – (le duglasie o douglasie):
 Pseudotsuga menziesii – duglasia (o douglasia) comune, abete di Douglas

 Picea (i pecci):
 Picea abies – peccio comune o abete rosso
 Picea orientalis – peccio del Caucaso o abete rosso orientale
 Picea pungens (nota soprattutto la var. glauca) peccio del Colorado o abete glauco

Persone 
 Antonio Abete (1905-1987) – imprenditore italiano
 Giancarlo Abete (1950) – imprenditore, politico e dirigente sportivo italiano, fratello di Luigi
 Luca Abete, all'anagrafe Gianluca Abete (1973) – personaggio televisivo italiano
 Luigi Abete (1947) – imprenditore e dirigente d'azienda italiano, fratello di Giancarlo

Altro 
 Abete – simbolo in araldica

Altri progetti